Januszkowice ist der Name folgender Orte in Polen:
 Januszkowice (Tuczępy) in der Woiwodschaft Heiligkreuz
 Januszkowice (Brzostek) in der Woiwodschaft Karpatenvorland
 Januszkowice (Długołęka) in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Januszkowice (Zdzieszowice) in der Woiwodschaft Oppeln